L'armata a cavallo (Csillagosok, katonák) – film del 1968 di Miklós Jancsó
L'armata a cavallo (Конармия) – raccolta di racconti del 1926 di Isaak Ėmmanuilovič Babel'